Gasa steht für:
 Gasa (Distrikt), Distrikt in Bhutan
 Gasa (Stadt), dessen Hauptstadt
 Gasa-Dzong, Distrikt-Verwaltungszentrum
 Gasa (Jinghong), Großgemeinde der Stadt Jinghong in Yunnan (China)
 Gasa (Xinping), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xinping in Yunnan (China)
 Gasa, ein Imiphakatsi (Häuptlingsbezirk) in Eswatini 

 alternative Schreibweise der palästinensischen Stadt Gaza (Stadt)
 Gasa (Krater), Marskrater im Eridania (Gradfeld)

Gasa ist der Familienname folgender Personen:
 Biuku Gasa (1923–2005), salomonischer Küstenwächter im Zweiten Weltkrieg

GASA steht für:
 GASA Group, dänisches Unternehmen
 Gibraltar Amateur Swimming Association, Schwimmverband von Gibraltar

Siehe auch:

 Gaza

Abkürzung